Николай Александрович Кильчевский (1909—1979) — выдающийся учёный в области теоретической механики, академик АН УССР.

Биография 
В 1933 году окончил Киевский университет. Доктор физико-математических наук, профессор (1941). Работал в вузах Ташкента и Киева, с 1959 года — зав. отделом Института механики АН УССР.

Основные труды по теории оболочек, теории упругости, аналитической механике и прикладной математике.

Обобщил постановку и методы решения статических и динамических трёхмерных контактных упругих и упруго-пластических задач. Разработал новый подход к аналитическому описанию процессов, сопровождающих динамическое контактное взаимодействие твёрдых тел.

Николай Александрович посвятил, также, свою деятельность построению и обоснованию лагранжевой и гамильтоновой механик континуальных систем. Именно Кильчевский распространил вариационные принципы на механику сплошных сред. Результаты исследований были опубликованы в монографии "Аналитическая механика континуальных систем". 

Заслуженный деятель науки УССР (1977). Премия А. Н. Динника АН УССР (1977). Член Национального комитета СССР по теоретической и прикладной механике, член Президиума научно-методического совета по теоретической механики Минвуза СССР, председатель научного совета по проблеме «Общая механика» АН УССР, член редколлегии журнала «Прикладная механика».

Труды

Примечания

Литература 
 Кильчевский Николай Александрович (1909—1979)

Ссылки 
Персональная страница на сайте Общероссийский математический портал 

Похороненные на Байковом кладбище